Раул Хулија () је био порторикански глумац, рођен 9. марта 1940. године у Сан Хуану, (Порторико), а преминуо је 24. октобра 1994. године у Манхасету (Њујорк).

Филмографија 

|-
| 1969 || || -{Stiletto}- || 
|-
| 1971. || || -{The Organization}- || Juan Mendoza || 
|-
| 1971 || || -{Been Down So Long It Looks Like Up to Me}- || Juan Carlos Rosenbloom || 
|-
| 1971 || || -{The Panic in Needle Park}- || Marco || 
|-
| 1976 || || -{The Gumball Rally}- || Franco Bertollini || 
|-
| 1978 || || -{Eyes of Laura Mars}- || Michael Reisler || 
|-
| 1979 || || -{A Life of Sin}- || Paulo || 
|-
| 1981 || || -{Strong Medicine}- || 
|-
| 1982 || || -{Tempest}- || Kalibanos || 
|-
| 1982 || || -{The Escape Artist}- || Stu Quinones || 
|-
| 1982 || || -{One from the Heart}- || Ray || 
|-
| 1983 || || -{Overdrawn at the Memory Bank}- || Aram Fingal || 
|-
| 1985 || || -{Compromising Positions}- || David Suarez || 
|-
| 1985 || || -{Kiss of the Spider Woman}- || Valentin Arregui || 
|-
| 1985 || || -{Mussolini: The Untold Story}- || Count Galeazzo Ciano || 
|- 
| 1985 || || -{La Gran Fiesta}- || 
|-
| 1986 || || -{The Morning After}- || Joaquin Manero || 
|-
| 1987 || || -{Trading Hearts}- || Vinnie Iacona || 
|-
| 1987 || || -{The Alamo: 13 Days To Glory}- || Gen. Antonio Lopez de Santa Ana || 
|-
| 1988 || Зора за очајника || -{Tequila Sunrise}- || Карлос/командант Хавијер Ескаланте || 
|-
| 1988 || || -{Onassis: The Richest Man in the World}- || -{Aristotle Onassis}- || 
|-
| 1988 || || -{Tango Bar}- || Ricardo || 
|-
| 1988 || || -{Moon Over Parador}- || Roberto Strausmann || 
|-
| 1988 || || -{The Penitent}- || Ramon Guerola || 
|-
| 1989 || || -{Romero}- || -{Archbishop Oscar Romero}- || 
|-
| 1990 || || -{Havana}- || Arturo Duran || 
|-
| 1990 || Новајлија || The Rookie || Strom || 
|-
| 1990 || || -{Frankenstein Unbound}- || Dr. Victor Frankenstein || 
|-
| 1990 || Недоказана кривица || -{Presumed Innocent}- || Sandy Stern || 
|-
| 1990 || || -{Mack the Knife}- || MacHeath || 
|-
| 1991 || Породица Адамс || -{The Addams Family}- || -{Gomez Addams}- || 
|-
| 1992 || || -{La Peste}- (The Plague) || Cottard || 
|-
| 1993 || Вредности породице Адамс || -{Addams Family Values}- || -{Gomez Addams}- || 
|-
| 1994 || || -{The Burning Season || Chico Mendes}- || 
|-
| 1994 || Улични борац || -{Street Fighter}- || General M. Bison || 
|-
| 1995 || || -{Down Came a Blackbird}- || Tomas Ramirez'' || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1940.
Умрли 1994.
Порторикански глумци
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус